

Geografia

Germania 
 Wallbach – frazione della città di Bad Säckingen
 Wallbach – frazione del comune di Brensbach
 Wallbach – frazione della città di Hartha
 Wallbach – frazione del comune di Hünstetten
 Wallbach  – frazione della città di Meiningen

Svizzera 
 Wallbach  – comune del Canton Argovia

Pagine correlate 
 Wahlbach – pagina di disambiguazione
 Walbach – comune francese nel dipartimento dell'Alto Reno (Grand Est)